Басучито има више значења:

 Басучито (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Басучито (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику